«I’m the One» — песня американского хип-хоп-певца DJ Khaled при участии Джастина Бибера, Quavo, Chance the Rapper и Лил Уэйна с десятого студийного альбома DJ Khaled Grateful, вышедшая 28 апреля 2017 года. Песня возглавила хит-парады Австралии, США (Billboard Hot 100) и Великобритании (UK Singles Chart).

История 
DJ Khaled впервые сообщил о предстоящем сингле в феврале 2017 года, когда разместил первые фото с видеоклипа в своём аккаунте Instagram. Позднее DJ Khaled анонсировал дату выхода сингла, его название и обложку (это произошло 24 апреля 2017).

Сингл возглавил чарты Австралии, Великобритании (UK Singles Chart), Канады и США.

В США сингл дебютировал на позиции № 1 в хит-параде Billboard Hot 100 и стал первым чарттоппером для DJ Khaled, Chance the Rapper и Quavo (как соло-исполнителя). Для Джастина Бибера это уже 4-й сингл на первом месте в США после сразу трёх лидеров с альбома Purpose, а для Лил Уэйна он первый с 2009 года и 3-й в сумме чарттоппер.
В британском UK Singles Chart сингл стал первым чарттоппером для DJ Khaled’s, Quavo, Lil Wayne и Chance the Rapper, а также 5-м для Джастина Бибера. Кроме того, это первая песня в жанре хип-хоп на первом месте чарта впервые с «Not Afraid» в исполнении Эминема в 2010 году.

Чарты

Сертификации

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2017 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 

Синглы 2017 года
Синглы Epic Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни Джастина Бибера
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Rap Songs
Песни, написанные Poo Bear
Песни Chance the Rapper
Песни, написанные Chance the Rapper
Песни Quavo
Песни DJ Khaled